Акумал има више значења:

 Акумал (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Акумал (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику